Миславский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Миславский, Афанасий (? — 1714 год) — архимандрит Киево-Печерской лавры.
 Миславский, Владимир Наумович (род. 1960) — украинский киновед, историк кино.
 Миславский, Николай Александрович (1854—1928) — физиолог, член-корреспондент АН СССР, руководитель Р. А. Лурия в физиологической лаборатории медицинского факультета Казанского университета.
 Миславский, Симеон Григорьевич (Митрополит Самуил) (1731—1796) — митрополит Киевский и Галицкий (1783—1796), архиепископ Ростовский (1776—1783), епископ Крутицкий (1771—1776), философ, богослов.
 Миславский, Феодор (в монашестве Феофан; 1769—1844) — архимандрит, настоятель Батуринского монастыря РПЦ.
 Варлаам Миславский (? — 1791) — религиозный деятель, педагог, профессор богословия, ректор Харьковского коллегиума и ректором Киево-Могилянской академии, архимандрит.